Томешть () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Томешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Томешть.
 Томешть () — комуна в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Томешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративний центр комуни Томешть.
 Томешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Томешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Томешть.
 Томешть () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Томешть () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Томешть.
 Томешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Погана.
 Томешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Могош.